Кырга́й:

 Кыргай — река в Кемеровской области.
 Кыргай — деревня в Кемеровской области.